Anna av Böhmen (, ), född omkring 1203/04, död 26 juni 1265, var en böhmisk prinsessa och genom giftermål storhertiginna av Polen; gift 1216 med hertig Henrik II av Nedre Schlesien, av huset Piast. Hon tillhörde huset Přemyslid och var dotter till kung Ottokar I av Böhmen och hans gemål Konstantia av Ungern, samt syster till kung Wenzel I av Böhmen och den sedermera helgonförklarade Agnes av Böhmen.

Biografi 

Genom makens upphöjning till seniorhertig av Kraków kom Anna att från 1238 även vara storhertiginna över makens underlydande territorier i södra Polen. Makens regeringstid blev dock kort på grund av mongolernas invasion av Polen, där han stupade. Anna identifierade sin döde makes lik efter slaget vid Legnica 1241 genom hans ovanliga sjätte tå. Det finns spekulationer om att hon agerade regent av hertigdömet Schlesien för sin son Boleslav II av Legnica och hans yngre bröder efter makens död, men detta är inte bekräftat; det finns dock ett bevarat sigill från 1242 med hennes namn som använts till officiella dokument. Hertigdömet kom sedermera att delas mellan bröderna, så att hertigdömet Legnica behölls av Boleslav medan återstoden bildade hertigdömet Wrocław under bröderna. Anna grundade flera kloster; år 1253 grundade hon ett sjukhus, och 1257 inbjöd hon klarissornas orden till Wrocław .

Familj 

Gift omkring 1216 med Henrik den fromme (död 1241). De fick följande barn:

 Gertrud (ca. 1218/20 – 23/30 april 1247), gift med Boleslav I av Masovien
 Konstantia av Wrocław (ca. 1221 – ca. 21 februari 1257), prinsessa av Schlesien och hertiginna av Kujavien
 Boleslav II (ca. 1220/25 – 25/31 december 1278), storhertig av Polen och hertig av Schlesien och Legnica
 Mieszko (ca. 1223/27 – 1242), hertig av Lubusz
 Henrik III (1227/30 – 3 december 1266), hertig av Schlesien-Wrocław
 Konrad I (1228/31 – 6 augusti ca. 1274), hertig av Głogów och Legnica
 Elisabet av Wrocław (ca. 1232 – 16 januari 1265), hertiginna av Storpolen och gift med Przemysł I av Storpolen
 Agnes av Trebnitz (ca. 1236 – 14 maj eft. 1277), lämnad av sin mor och abbedissa i S:ta Klaraklostret i Trzebnica
 Vladislav (1237 – 27 april 1270), hertig av Schlesien, vald biskop av Bamberg och Passau, ärkebiskop av Salzburg och administrator av Wrocław
 Hedvig (ca. 1238/41 – 3 april 1318), abbedissa i S:ta Klaraklostret i Wrocław

Anfäder

Referenser 

 .

Polens kungligheter
Personer i Böhmen under 1200-talet
Personer i Polen under 1200-talet
Huset Přemyslid
Huset Piast
Födda 1200-talet (decennium)
Avlidna 1265
Kvinnor